Valoria la Buena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valoria la Buena (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Valoria la Buena (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar